Het wereldkampioenschap superbike van San Juan 2019 was de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en de elfde ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2019. De races werden verreden op 12 en 13 oktober 2019 op het Circuito San Juan Villicum nabij San Juan, Argentinië.

Superbike

Race 1
Zes coureurs gingen de race niet van start vanwege de, volgens hen, slechte toestand van het circuit.

Superpole

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2019
San Juan